

Sigle 
 Telecommunications Management Network  – insieme di standard internazionali per la gestione delle reti, gestita dall'ITU-T
 Telecomunicações Móveis Nacionais  – operatore di telefonia mobile portoghese
 The Movie Network  – emittente televisiva canadese

Codici 
 TMN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tamana Island (Kiribati)
 tmn – codice ISO 639-3 della lingua taman (Indonesia)